Kappa steht für:

 Kappa, der 10. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Kappa (Fabelwesen), ein japanisches Fabelwesen
 Kappa (Rakete), eine japanische Höhenforschungsrakete
 Kappa (Illinois), Ort im Woodford County
 Kappa (Unternehmen), italienischer Sportartikelhersteller
 Kappa (Pali), sehr langer Zeitabschnitt im Hinduismus und Buddhismus, siehe Kalpa (Mythologie)
 zeitweises Pseudonym des österreichischen Malers Kurt Kocherscheidt
 Formelzeichen für die elektrische Leitfähigkeit in der Elektrochemie
 Ladefaktor von Akkumulatoren, siehe Ladewirkungsgrad
 Formelzeichen für den Isentropenexponent in der Thermodynamik
 Kappa-Zahl, Einheit zur Angabe des Restligningehaltes in Zellstoff
 Cohens Kappa, ein statistisches Maß für die Interrater-Reliabilität
 ein Parameter zur Bewertung von Optionen im Black-Scholes-Modell, siehe Black-Scholes-Modell #Vega (Lambda, Kappa)
 Smurfit Kappa Group, irischer Verpackungsmittelhersteller
 Hyundai KIA Kappa, eine Baureihe von Drei- und Vierzylinder-Ottomotoren von Hyundai/KIA
 Lancia Kappa, ein Automodell von Lancia
 Kappa, ein Emoticon für Ironie oder Sarkasmus des Live-Streaming-Videoportals Twitch
 Kappa-Variante B.1.617.1 des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

Kāppā steht für:
 Kāppā, äthiopischer Name für das liturgische Kleidungsstück Phelonion

Siehe auch:
 Cappa
 Kapa
 Kappas
 Kappazismus